Білківська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні та УРСР.

 Білківська сільська рада — Вінницька область, Іллінецький район
 Білківська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Довбишський район
 Білківська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Коростенський район
 Білківська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Попільнянський район
 Білківська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Радомишльський район
 Білківська сільська рада — Закарпатська область, Іршавський район
 Білківська сільська рада — Рівненська область, Березнівський район
 Білківська сільська рада — Сумська область, Тростянецький район